Первая книга:
 Первая книга (эсперанто) — первый учебник эсперанто.
 Первая книга Маккавейская — неканоническая книга Библии.
 Первая книга Моисея — Книга Бытия, одна из книг Библии.
 Первая книга Царств — книга входящая в состав еврейской Библии (Танаха) и Ветхого Завета.
 Первая книга Царей - в иудаизме, католицизме и протестантизме: название Третьей книги Царств.